Разме́нный вариа́нт францу́зской защи́ты — шахматный дебют, начинающийся ходами: 1. e2-e4 e7-e6  2. d2-d4 d7-d5  3. e4:d5

История 
Данный дебютный вариант применялся в двух знаменитых партиях по телеграфу Лондон — Париж, сыгранных в 1834 году (после чего за началом 1. e2-e4 e7-e6 утвердилось название «французская защита»). Оба раза победу одержали французские шахматисты, игравшие чёрными.

В дальнейшем разменный вариант французской защиты применяли П. Морфи, М. И. Чигорин и другие известные шахматисты с целью получения открытой игры в дебюте. В 1990-х гг. данное начало входило в дебютный репертуар Г. К. Каспарова.

Идея дебюта 
Выбирая разменный вариант, белые стремятся избежать острых вариантов французской защиты и упростить позицию. В большинстве случаев игра продолжается путём 3. …e6:d5 (см. диаграмму № 2), что приводит к симметричной позиции, в которой белые сохраняют преимущество первого хода и, как следствие, имеют некоторую инициативу.

В то же время дебютное преимущество белых невелико, гораздо бо́льшие проблемы у чёрных могут возникнуть после 3. Кb1-c3, 3. Кb1-d2 и 3. e4-e5. Разменный вариант французской защиты, как правило, ведёт к спокойной игре и зачастую заканчивается ничьей. Несмотря на это, ничейный результат на столь раннем этапе не гарантирован ни белым, ни чёрным, поэтому обе стороны должны проявлять должную осмотрительность, чтобы не позволить противнику захватить инициативу.

Варианты

Продолжение 3. …e6:d5 
Данное продолжение является наиболее популярным (см. диаграмму № 2). Далее возможно:
 4. Кb1-c3 Кg8-f6
 5. Сf1-d3 Кb8-c6 6. Кg1-e2 Сf8-e7 7. Сc1-f4 0—0 8. Фd1-d2 Кc6-b4 — с инициативой у чёрных.
 5. Сc1-g5 — вариант Свенониуса.
 5. …Кb8-c6 — вариант Боголюбова.
 5. …Сf8-b4.
 5. …Сf8-e7 6. Сf1-d3 Кb8-c6 7. Кg1-e2 Сc8-e6 8. 0—0 h7-h6 9. Сg5:f6 Сe7:f6 — с равенством.
 4. Кg1-f3
 4. …Сf8-g4 5. h2-h3 Сg4-h5 6. Сf1-e2 Кb8-c6 7. 0—0 Сf8-d6 8. Кb1-c3 Кg8-e7 9. Сc1-e3 f7-f6 10. Фd1-d2 Сh5-f7 Лa1-e1 — с небольшим давлением белых.
 4. …Сf8-d6
 5. c2-c4 Кg8-f6 6. Кb1-c3 — с равенством.
 5. Сf1-d3 Сc8-g4 6. Кb8-c6 7. c2-c3 Фd8-d7 8. Кb1-d2 Кg8-e7 Лf1-e1 9. 0—0—0 Кd2-f1 — с равенством.
 4. c2-c4?! Кg8-f6 5. Кb1-c3 Сf8-e7 6. Кg1-f3 0—0
 7. c4:d5 Кf6:d5 8. Сf1-c4 Сc8-e6 — с удобной игрой у чёрных.
 7. Фd1-b3 d5:c4 8. Сf1:c4 Кb8-c6! — с несколько лучшими шансами у чёрных (анализ Мизеса).
 4. Сc1-e3 Кg8-f6 5. Сf1-d3 Сf8-d6 6. Кb1-c3 c7-c6 (либо 6. …Кb8-c6) 7. Фd1-d2 0—0 — с равенством.
 4. Сf1-d3
 4. …Сf8-d6 5. Кg1-f3 Кg8-f6 6. 0—0 0—0 7. Сc1-g5 Сc8-g4 8. Кb1-d2 Кb8-d7 9. Сc3 c7-c6 — со спокойной игрой.
 4. …Кb8-c6
 5. Кg1-f3 Сc8-g4 6. c2-c3 Фd8-d7 7. 0—0 0—0—0 8. Лf1-e1 Сf8-d6
 5. Кg1-e2 Сf8-d6 6. c2-c3 Фd8-h4 7. Кb1-d2 Сc8-g4 8. Фd1-b3 0—0—0 — у чёрных лучшие шансы.

Другие продолжения 
Согласно статистике, данные варианты являются менее распространёнными.
 3. …Фd8:d5 4. Кb1-c3 — белые оттесняют неприятельского ферзя и опережают противника в развитии.
 3. …Кg8-f6.

Примерные партии 
 Ван Дусбург — Штальберг, Mюнхен, 1936

1. e2-e4 e7-e6 2. d2-d4 d7-d5 3. e4:d5 e6:d5 4. Сf1-d3 Сc8-d6 5. Кg1-e2 Кg8-f6 6. Сc1-g5 0—0 7. 0—0 Сd6:h2+ 8. Крg1:h2 Кf6-g4+ 9. Крh2-g3 Фd8:g5 10. f2-f4 Фg5-e7 11. Лf1-h1 Фe7-e3+ 12. Крg3-h4 Кg4-f2 0-1.

 Хансен — Мартини, Дортмунд, 1980

1. e2-e4 e7-e6 2. d2-d4 d7-d5 3. e4:d5 e6:d5 4. Кg1-f3 Сf8-d6 5. c2-c4 Кg8-e7 6. c4-c5 1-0. Чёрные теряют слона.

 Николаев — Маннисто, 1990

1. e2-e4 e7-e6 2. d2-d4 d7-d5 3. e4:d5 e6:d5 4. Кg1-f3 Сf8-d6 5. c2-c4 c7-c6 6. Кb1-c3 Кg8-e7 7. Сf1-d3 d5:c4 8. Сd3:c4 0—0 9. 0—0 Сc8-g4 10. Кc3-e4 h7-h6 11. Сc1:h6 Сg4:f3 12. Фd1:f3 g7:h6 13. Фf3-f6 1-0.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Французская защита